Alex Paulo Menezes Santana, futebolista brasileiro que atua como volante e atualmente joga pelo Botafogo
 Alex Marco Santana, político brasileiro
 Alex Muralha, futebolista brasileiro que atua como goleiro e atualmente defende o Coritiba